Municipio de Munster puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Munster (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Munster (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.